Terminal City est une expression anglais signifie « Ville du terminus », « Ville-terminus ». Elle est utilisée pour désigner Vancouver, ville de l'Ouest canadien bordant le Pacifique et située à la fin des lignes de train transcontinentales.

L'expression désigne également :
 , hebdomadaire indépendant de la région de Vancouver publié de 1992 à 2005 ;
 Terminal City, bande dessinée des Américains Dean Motter et Michael Lark, publiée en 1996-1997 ;
 Terminal City, un lieu de la série télévisée Dark Angel, diffusée en 2000-2002 ;
 Terminal City, série télévisée canadienne diffusée en 2005 ;
 Terminal City, roman de l'Américaine Linda Fairstein publié en 2014.

Homonymie de titre